Ахпат ():
 Ахпат (монастырь) — монастырь в Армении, рядом с селом Ахпат.
 Ахпат (село) — село на севере Армении (марз Лори) в 10 км от города Алаверди.
 Ахпат (станция) — железнодорожная станция линии Гюмри — Тбилиси.